

Persone 
 Nikolaj Nikolaevič Pokrovskij (1865-1930) – politico russo
 Michail Nikolaevič Pokrovskij (1868-1932) – storico russo
 Viktor Leonidovič Pokrovskij  (1889-1922) – generale russo

Altro 
 Monastero Pokrovskij – monastero di Mosca

Pagine correlate 
 Pokrovskij rajon